

События 
 Чехия отделилась от Великой Моравии.
 Король Восточно-Франкского королевства Арнульф Каринтийский завоевал Италию и был коронован императором, положив начало почти тысячелетней истории объединения титулов императора Римской империи и короля Германии.
 Мадьяры (венгры), разбитые болгарами и печенегами, переселились за Карпаты.

Родились 
 Эрик I, король Норвегии.

Скончались 
 Абу Ханифа ад-Динавари, арабский географ и филолог.
 Ибн Лугза ал-Исфахани, арабский географ и филолог.

См. также

Примечания